Pakistaans voetbalelftal (mannen)
 Pakistaans voetbalelftal (vrouwen)